«Wake Me Up Before You Go-Go» — песня английского дуэта Wham! с альбома Make It Big, названная классикой поп-мейнстрима 1980-х годов.
Сингл с песней, вышедший 14 мая 1984 года, стал международным хитом, возглавив хит-парады многих стран мира, включая американский (№ 1 в Billboard Hot 100), британский (№ 1 — UK Singles Chart) и другие (№ 1 — Австралия, Канада, Бельгия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция).
Сингл получил платиновую сертификацию в США, а общий тираж превысил 2 млн копий. В музыкальном видео Майкл и Риджли носят футболки с крупными надписями («CHOOSE LIFE»), созданные модельером , что было отображено в сериале VH1 2002 года «».

Песня вошла в список 100 лучших песен 1980-х годов канала VH1 (№ 28 в списке 100 Greatest Songs of the ’80s).

Список композиций 

 Примечание: Американский вариант винилового 7"-сингла (Columbia 04552) имел идентичный трек-лист.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни по алфавиту
Синглы 1984 года
Песни 1984 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Песни о танце
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM